Ел Чиниљал има више значења:

 Ел Чиниљал (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чиниљал (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику